Короєшть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Короєшть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Короєшть.
 Короєшть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Богденіца.
 Короєшть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Селашу-де-Сус.
 Короєшть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Аврам-Янку.